Adżman – emirat Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
 Adżman –  miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich